Fatou N'Diaye (née en 1962), joueuse franco-sénégalaise de basket-ball
 Fatou N'Diaye (née en 1977), influenceuse française, créatrice du blog beauté Black Beauty Bag.
 Fatou N'Diaye (née en 1980), actrice et mannequin française